Шамотин (Шамотина) - фамилия:

 Шамотин, Владимир Иванович (1952—2001) — советский и российский педагог, создатель и первый директор гимназии «Перспектива» (Самара).

 Шамотина, Алёна Валерьевна (род. 1996) — украинская спортсменка-легкоатлетка.

См. также 
 Шамот
 Шамолин
 Шамонина

Примечания